Томи́лов — фамилия.

 Томиловы — дворянский род.

 
 Томилов, Антон Фёдорович (1687—1750) — горный деятель, генерал-майор артиллерии, президент Берг-коллегии, сенатор.
 Томилов, Арсентий Тимофеевич (1898—1980) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Томилов, Владислав Игоревич (род. 1993) — российский биатлонист.
 Томилов, Дмитрий Иванович (1901—1968) — генерал-майор ВС СССР.
 
 Томилов, Иосиф Дмитриевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 5321; 1 декабря 1835.
 Томилов, Михаил Иосифович (1905—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Томилов, Никита Сергеевич (род. 1989) — российский боксёр.
 Томилов, Николай Аркадьевич — русский учёный-историк, этнограф; Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 Томилов, Никифор Дмитриевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 6370; 11 декабря 1840.
 Томилов, Павел Егорович (1741—?) — российский горный инженер, берг-инспектор Уральских заводов, обер-берггауптман 4 класса.
 Томилов, Пётр Андреевич (1907—1974) — советский работник добывающей промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Томилов, Пётр Андреевич (1870—1948) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 3 декабря 1916.



Топоним 
 Томиловы — деревня, городской округ город Киров, Кировская область.

См. также